Паузок:

Населённые пункты 
 Паузок  — упразднённая деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

Предметы быта 
 Паузок — тип судна.